In de plantkunde: de eerste scheut van een jonge plant, zie kieming
In de geneeskunde, de diergeneeskunde en ook wel de plantkunde: een algemene benaming voor microscopische externe belagers van een organisme, zie pathogeen
In de wiskunde: een object dat het lokale verloop van een functie in willekeurig kleine omgevingen van een vast punt beschrijft, zie kiem (wiskunde)
Kunstenaarsvakbond FNV KIEM, de vakbond voor werkers in de kunsten, informatie en media
Een muziekgroep uit Rotterdam, die bestond van 1982 to 1987, zie Kiem (muziekgroep)